47-й чемпионат СССР по русским шашкам прошёл в Самарканде. Турнир проводился в два этапа. На первом этапе участвовали 32 шашиста, среди которых было 9 гроссмейстеров, 21 мастер спорта и 2 кандидата в мастера спорта. Он проводился по швейцарской системе в 9 туров. Второй этап проводился по круговой системе. В нём приняли участие 10 сильнейших шашистов первого этапа, среди которых было 5 гроссмейстеров и 5 мастеров спорта. Результаты первого этапа учитывались.

Чемпионом страны стал москвич Александр Кандауров, на втором месте Алексей Константинов из Свердловска, бронзовым призёром стал Арунас Норвайшас из Капсукаса.

Положение после первого этапа 

* выбыл из-за болезни

Финал 
При определении мест участников применялись дополнительные критерии — результат личных встреч, затем коэффициент Бергера и количество побед.

Литература 

 Методическое пособие СЛШИ. «От Медкова до Иванова». Авторы Ю. А. Арустамов, В.М. Высоцкий, С. Н. Горбачёв. 1990.

Примечания

Ссылки 

 Архив журналов «Шашки» 1988 №4 с. 1-3

Спорт в Самарканде
1987 год в шашках
Чемпионаты СССР по русским шашкам
Спорт в Узбекистане в 1987 году
Чемпионаты СССР в 1987 году
Шашки в Узбекистане